Финалисасьон 2005 () — 62-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 14 декабря, а ответный состоялся 18 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2005 на rsssf.com

2005
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2005 году